Тентакль (от  — «щупальце»)

 Тентакли (также щупальца, ) — щупальцеподобные образования некоторых живых организмов. В советской науке термин подвергался критике, как следование зарубежной терминологии, наравне с терминами педункль () вместо «стебельки». После окончательного выделения протист в отдельную парафилетическую группу термин «тентакль» иногда используется для обозначения функциональных аналогов щупалец у протист, в отличие от собственно «щупальца» у животных.
 Тентакли — фаллический символ в манге и аниме жанра хентай, обычно изображаемый в виде многочисленных щупалец осьминогов.
 Тентакл — вымышленное существо из компьютерной игры Half-Life.

См. также 
 Day of the Tentacle — компьютерная игра 1993 года
 Ozric Tentacles («Щупальца Озрика», также известные как просто Ozrics — Озрики) — инструментальный музыкальный коллектив из Сомерсета
 Сквидвард Тентаклс — персонаж мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Примечания